Manoel da Silva Dias (mais conhecido como senador Manoel Dias) (São Raimundo Nonato, 24 de dezembro de 1914 — Fortaleza, 09 de janeiro de 1999) foi um jornalista, industrial e político brasileiro.

Filho de José Dias de Souza (mais conhecido como Coronel José Dias) e de Ana da Silva Dias (mãe Dié). Prestou relevantes serviços a comunidade em que nasceu, onde foi prefeito municipal, deputado estadual e senador.

Foi casado com Maria Ester de Castro Dias com quem teve doze filhos.

Dentre seus filhos, alguns ganharam destaque na vida pública piauiense, como o deputado estadual João Batista de Castro Dias, eleito por 2 mandatos (1982 e 1990), o engenheiro e também escritor, imortal da Academia Piauiense de Letras, Cid de Castro Dias, que foi secretário de governo do Piauí por diversas vezes e autor de vários livros, o arquiteto Raimundo de Castro Dias, que assina vários projetos arquitetônicos no estado e ainda Manoel de Castro Dias (Nelito), também secretário de governo do Piauí e diretor técnico na AGESPISA (Águas e Esgotos do Piauí).

Vida política 
Manoel Dias foi prefeito municipal em São Raimundo Nonato entre 1946 e 1949.

Exerceu mandato de deputado estadual pelo exitinto PSD (Partido Social Democrático) na legislatura de 1959 a 1963.

Chegou ao Senado Federal do Brasil pelo Piauí em 1965 na 42º legislatura. Foi o autor de requerimento para a criação de uma Universidade Federal na capital Teresina, tendo defendido este requerimento em pronunciamento proferido em 14 de agosto de 1965.

Bibliografia 
 FREITAS, Vítor Eduardo Veras de Sandes. A lógica da formação de governos no Estado do Piauí de 1987 a 2007 [manuscrito] / Vítor Eduardo Veras de Sandes Freitas. – 2010.
 SANTOS, José Lopes dos. Novo tempo chegou. Brasília, Senado Federal, 1983.
 SANTOS, José Lopes dos. Política e políticos - eleições 1986, Vol. I. Teresina, Gráfica Mendes, 1988.
 SANTOS, Lourival de Carvalho. Cronologia Histórica da Assembleia Legislativa do Piauí. Teresina, Assembleia Legislativa do Piauí, Escola do Legislativo Prof. Wilson Brandão, 2018. 204p

Ligações externas 
 
 
 

Naturais de São Raimundo Nonato
Prefeitos de São Raimundo Nonato
Deputados estaduais do Piauí
Senadores do Brasil pelo Piauí
Membros do Partido Social Democrático (1945)